Ion hydrogène peut désigner : 
 l'hydron (H+) ;
 l'anion hydrure (H−) ;
 le cation dihydrogène (H) ;
 le cation trihydrogène (H).

Notes et références

Voir aussi 
 Ion oxonium (dont l'ion hydronium, H3O+)